Termenul „Barbă Albastră” se poate referi la:

 Literatură
 1697 Barbă Albastră – poveste de Charles Perrault
 1982 Barbă Albastră – povestire de Max Frisch
 1909 Cele șapte neveste ale lui Barbă Albastră (Les Sept Femmes de Barbe Bleue) – roman de Anatole France

 Muzică
 1866 Barbă Albastră – operetă de Jacques Offenbach
 1907 Ariana și Barbă Albastră – Paul Dukas a compus o simfonie și o operă după Ariane et Barbe-Bleue (Ariana și Barbă Albastră) de scriitorul belgian Maurice Maeterlinck, distins cu Premiul Nobel 
 1911 „Castelul lui Barbă Albastră” – operă de Béla Bartók

Vezi și 

 Barbă
 Barbă Neagră